A francia nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság harmadik futama. A versenyt Le Mans-ban rendezték május 23-án.

Mindhárom géposztály versenyét spanyol versenyző nyerte. A királykategóriában Jorge Lorenzo, a Moto2-ben Toni Elías, a nyolcadlitereseknél pedig Pol Espargaró végzett az élen. Utóbbi kategóriában a dobogó többi tagja is spanyol volt.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források

Motorversenyzés Franciaországban
F